Amphiscolops är ett släkte av plattmaskar. Amphiscolops ingår i familjen Convolutidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Amphiscolops